|-
| 120101 - || || 26 de març, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 120102 - || || 26 de març, 2003 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 120103 Dolero || || 24 de març, 2003 || Saint-Sulpice || B. Christophe
|-
| 120104 - || || 21 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120105 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120106 - || || 23 de març, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120107 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120108 - || || 24 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120109 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120110 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120111 - || || 23 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120112 Elizabethacton || || 25 de març, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120113 - || || 26 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120114 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120115 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120116 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120117 - || || 27 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120118 - || || 27 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120119 - || || 28 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120120 Kankelborg || || 28 de març, 2003 || Needville || Needville
|-
| 120121 Libbyadelman || || 28 de març, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120122 - || || 28 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120123 - || || 29 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120124 - || || 30 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120125 - || || 31 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120126 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120127 - || || 31 de març, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120128 - || || 26 de març, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120129 - || || 25 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120130 - || || 26 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120131 - || || 26 de març, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120132 - || || 26 de març, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120133 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120134 - || || 2 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120135 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120136 - || || 1 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120137 - || || 3 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120138 - || || 5 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120139 - || || 3 d'abril, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120140 - || || 3 d'abril, 2003 || Uccle || Uccle
|-
| 120141 Lucaslara || || 7 d'abril, 2003 || Mallorca || Mallorca
|-
| 120142 - || || 5 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120143 - || || 9 d'abril, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120144 - || || 9 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120145 - || || 8 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120146 - || || 7 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120147 - || || 7 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120148 - || || 12 d'abril, 2003 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 120149 - || || 6 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120150 - || || 3 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120151 - || || 3 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120152 - || || 21 d'abril, 2003 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 120153 Hoekenga || || 21 d'abril, 2003 || Catalina || CSS
|-
| 120154 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120155 - || || 24 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120156 - || || 25 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120157 - || || 25 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120158 - || || 26 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120159 - || || 26 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120160 - || || 28 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120161 - || || 26 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120162 - || || 29 d'abril, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120163 - || || 27 d'abril, 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 120164 - || || 27 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120165 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120166 - || || 28 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120167 - || || 29 d'abril, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120168 - || || 29 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120169 - || || 30 d'abril, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120170 - || || 1 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120171 - || || 1 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120172 - || || 3 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120173 - || || 1 de maig, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120174 Jeffjenny || || 23 de maig, 2003 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 120175 - || || 24 de maig, 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 120176 - || || 26 de maig, 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120177 - || || 5 de juny, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120178 - || || 26 de juliol, 2003 || Palomar || M. E. Brown, C. A. Trujillo, D. Rabinowitz
|-
| 120179 - || || 24 d'agost, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120180 - || || 27 d'agost, 2003 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 120181 - || || 24 d'octubre, 2003 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 120182 - || || 14 de novembre, 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 120183 - || || 27 de desembre, 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 120184 - || || 22 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120185 - || || 30 de gener, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120186 Suealeman || || 29 de gener, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120187 - || || 10 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120188 Amyaqueche || || 11 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120189 - || || 13 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120190 - || || 13 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120191 Tombagg || || 15 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120192 - || || 14 de febrer, 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 120193 - || || 16 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120194 - || || 17 de febrer, 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 120195 - || || 17 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120196 Kevinballou || || 17 de febrer, 2004 || Catalina || CSS
|-
| 120197 - || || 19 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120198 - || || 20 de febrer, 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 120199 - || || 23 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 120200 - || || 26 de febrer, 2004 || Socorro || LINEAR
|-
0